Mužská čtyřhra Fever-Tree Championships 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do deblové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Henri Kontinen s Johnem Peersem, kteří skončili v semifinále na raketách Lópeze a Murrayho.

Vítězem se stal španělsko-britský pár Feliciano López a Andy Murray, který ve finále zdolal americko-britskou dvojici Rajeev Ram a Joe Salisbury. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. 37letý López vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Murrayho to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Andy Murray se deblovou soutěží vrátil na okruh po únorové operaci kyčle. Na Queen's Club Championships vyhrál celkově šestou trofej, když pětkrát předtím triumfoval ve dvouhře. To představovalo turnajový rekord. Feliciano López se stal prvním hráčem od Marka Philippoussise z roku 1997, který na londýnské události ovládl dvouhru i čtyřhru v jediném ročníku. Naposledy předtím obě soutěže jediného turnaje vyhrál Matteo Berrettini na Swiss Open Gstaad 2018.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (semifinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení párů 
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (kvalifikováni)
  Robert Lindstedt /  Artem Sitak (kvalifikační kolo, šťastní poražení)

Kvalifikované páry 
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin

Šťastní poražení 
  Robert Lindstedt /  Artem Sitak

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2019
ATP Tour 2019